Indiana Café est une chaîne française de restauration rapide à la frontière entre restaurants américain et mexicain.

Histoire 
En 1988, ouvre le premier restaurant Indiana Café, rue Quentin-Bauchart dans le 8e arrondissement de Paris. En 1992, le deuxième restaurant Indiana Café ouvre ses portes à Odéon. Le premier restaurant franchisé ouvre en 1995.

En 2017, l'enseigne lance une nouvelle carte.. En novembre 2017, l'enseigne continue son expansion dans l'hexagone avec l'ouverture d'un établissement sur l'avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay, en face du centre-commercial de Vélizy 2. À cette période, Indiana Café comptait déjà  implantés en Île-de-France, le  étant à Massy.

Notes et références

Article connexe 
 Liste de chaînes de restaurants

Liens externes 

Chaîne de restaurants en France